WWF puede referirse a:

 WWF (del inglés World Wide Fund for Nature; en español, ‘Fondo Mundial para la Naturaleza’), organización conservacionista independiente internacional.
 WWF España, sección española del World Wildlife Fund for Nature.
 WWF (del inglés World Wrestling Federation), anterior nombre de la World Wrestling Entertainment, organización de lucha libre estadounidense.
 Formato WWF, modificación del estándar abierto PDF para el intercambio de archivos, desarrollado por la sección alemana del World Wildlife Fund for Nature, y diseñado para no contaminar, ya que no puede imprimirse.